LOS Nowy Dwór Mazowiecki (Lokalny Ośrodek Sportowy Nowy Dwór Mazowiecki) – polska kobieca drużyna siatkarska z Nowego Dworu Mazowieckiego utworzona 22 lipca 2015 roku.

Nazwy klubu 
 2015–2021 NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki
 2021– LOS Nowy Dwór Mazowiecki

Bilans sezon po sezonie  

Poziom rozgrywek:

Kadra

2022/2023 
 Trener: Bartosz Kujawski
 Asystent trenera: Marcin Figoń

2021/2022 
 Trener: Bartosz Kujawski

2020/2021 
 Trener: Bartosz Kujawski

Przypisy 

Kluby siatkarskie w województwie mazowieckim
Sport w Nowym Dworze Mazowieckim
Kluby siatkarskie założone w 2015